Dehnen bezeichnet:

 die Tätigkeit in den Übungen und Methoden der Dehngymnastik.
 das Dehnen von Piercings, siehe Geweitete Piercings

Dehnen ist 

— ein Ortsname:
 Dehnen, bis 1938 Dejehnen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Wischnjowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

— der Familienname folgender Personen:
 Arnold Dehnen (1882–1969), deutscher Politiker
 Stefanie Dehnen (* 1969), deutsche Chemikerin

Siehe auch:

 Dehnung